Eyes Wide, Tongue Tied – czwarty album studyjny szkockiej grupy rockowej The Fratellis. Był nagrywany w Los Angeles pod koniec 2014 roku pod okiem Tony’ego Hoffera, producentem pierwszej płyty zespołu ("Costello Music"). Album ukazał się 21 sierpnia 2015.

Lista utworów 
Autorem wszystkich utworów jest Jon Fratelli.

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2015